Esta é uma lista de ilhas da Tailândia. Observe que os nomes geralmente começam com a palavra Ko (em tailandês: เกาะ, muitas vezes também chamado de Koh, Vá ou Goh), que significa, no idioma local, a palavra ilha.

A Tailândia - um país do Sudeste asiático, com capital em Bangkok e cerca de 66 milhões de habitantes - tem centenas de ilhas, tanto no Golfo da Tailândia quanto no mar de Andamão. As ilhas do Golfo central da Tailândia estão localizadas principalmente perto da costa. Anteriormente, a maioria das ilhas da Tailândia estavam desabitadas, mas nos últimos tempos, muitas têm sido desenvolvidas para o turismo.

Alguns dos grupos de ilhas da Tailândia vêm em grupos de numerosas ilhas individuais: Phang Nga Bay tem 67 ilhas pequenas, o Parque Nacional de Ko Chang Mu tem 52 ilhas pequenas, Parque Nacional Marinho Tarutao tem 51, e o Parque Nacional Mu Ko Ang Thong tem 42.

Ilhas

Maiores ilhas tailandesas

Ilhas Orientais

Ilhas próximas ao Camboja

Ilhas da costa ocidental (Golfo da Tailândia)

Ilhas do Sul (Golfo da Tailândia)

Ilhas do Sul (Mar de Andamão)

Ilhas do Sul (Baía de Phang Nga)

Ilhas do extremo sul

Ilhas em rios e lagos 

 
Ilhas
Tailandia